Die Premjer-Liga 2013/14 war die 22. Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie startete am 14. Juli 2013 mit der Partie Dynamo Moskau gegen Wolga Nischni Nowgorod und endete am 15. Mai 2014. Vom 9. Dezember 2013 bis zum 7. März 2014 wurde sie durch die Winterpause unterbrochen.

Meister wurde ZSKA Moskau.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen direkt ab. Der Dritt- und Viertletzte spielte in der Relegation gegen den Abstieg.

Vor der Saison 
Als Titelverteidiger ging ZSKA Moskau in die Saison. Ural Jekaterinburg und Tom Tomsk ersetzten die beiden Absteiger der Vorsaison Mordowija Saransk und Alanija Wladikawkas.

Teilnehmer 

 
Die  14 bestplatzierten Mannschaften der Saison 2012/13:
 ZSKA Moskau
 Zenit St. Petersburg
 Anschi Machatschkala
 Spartak Moskau
 Kuban Krasnodar
 Rubin Kasan
 Dynamo Moskau
 Terek Grosny
 Lokomotive Moskau
 FK Krasnodar
 Amkar Perm
 Wolga Nischni Nowgorod
 FK Rostow
 Krylja Sowetow Samara

Die zwei Aufsteiger:
 Ural Jekaterinburg
 Tom Tomsk

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 
Die beiden Teams auf den Relegationsplätzen spielten am 18. und 22. Mai 2014 gegen den Dritten bzw. Vierten der Perwenstwo FNL um zwei Startplätze für die folgende Premjer-Liga-Saison.

Torpedo Moskau und FK Ufa stiegen auf.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft von PFK ZSKA Moskau 

* Keisuke Honda (18/1) und Vágner Love (2/1) haben den Verein während der Saison verlassen.

Weblinks 
 Offizielle Website der Premjer-Liga
 Statistiken auf weltfussball.de
 Tabelle auf premierliga.ru (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2013/14
Premjer-Liga-Saison